Coco Gauff e Jessica Pegula erano le detentrici del titolo e sono riuscite a riconfermarsi sconfiggendo in finale Ljudmyla Kičenok e Jeļena Ostapenko con il punteggio di 6-4, 2-6, [10-7].

Teste di serie 

  Coco Gauff /  Jessica Pegula (Campionesse)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (finale)

  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (primo turno) 
  Giuliana Olmos /  Zhang Shuai (semifinale)

Wildcard 

  Mubaraka Al-Naimi /  Ekaterina Jašina (primo turno)

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)

Alternate 

  Ekaterina Aleksandrova /  Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar TotalEnergies Open 2023